Hardee’s 200 bezeichnet

 ein Autorennen in der NASCAR Nationwide Series auf dem Richmond International Raceway in der Saison 1993, siehe Lipton Tea 250
 ein Autorennen in der NASCAR Craftsman Truck Series auf dem Lowe’s Motor Speedway in der Saison 2003, siehe North Carolina Education Lottery 200